Шапошниковское сельское поселение — муниципальное образование в Ольховатском районе Воронежской области.

Административный центр — слобода Шапошниковка.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 слобода Шапошникова,
 хутор Песчаный,
 хутор Ремезово.

Примечания 

Муниципальные образования Ольховатского района
Сельские поселения Воронежской области